Die Cazoo UK Championship 2022 war ein Snookerturnier im Rahmen der World Snooker Tour der Saison 2022/23, das vom 12. bis 20. November ausgetragen wurde. Zum insgesamt 17. Mal fand es im Barbican Centre im nordenglischen York statt. 

Die 46. Ausgabe der UK Championship brachte eine grundlegende Änderung mit sich. Der Modus der vorangegangenen Jahre wurde aufgegeben und das Turnier stattdessen analog zur Snookerweltmeisterschaft organisiert. Statt 128 Teilnehmern traten 144 Spieler an. Die Top 16 der Weltrangliste waren für die Hauptrunde gesetzt, die übrigen Spieler traten vorab in einer Qualifikation über 4 Runden an und ermittelten ihre 16 Gegner.

Die UK Championship im Vorjahr hatte der Chinese Zhao Xintong gewonnen, der diesmal aber schon in der ersten Runde des Hauptturniers gegen Sam Craigie ausschied. Sein Landsmann Ding Junhui schaffte es bis ins Finale, wo er Mark Allen mit 7:10 unterlag. Für den Nordiren war es im dritten Anlauf der erste Finalsieg bei diesem Triple-Crown-Turnier und der zweite Turniersieg in Folge in dieser Saison. Das höchste Break erzielte Cao Yupeng mit 144 Punkten bereits in der Qualifikation.

Preisgeld 
Trotz der höheren Teilnehmerzahl stiegen die Preisgelder teilweise erheblich an. Um fast 200.000 £ auf 1.205.000 £ wurde die Gesamtsumme erhöht. Der Sieger bekam 50.000 £, der unterlegene Finalist 20.000 £ und die beiden Halbfinalisten je 10.000 £ mehr. Ab dem Achtelfinale lagen die Prämien etwas unter denen des Vorjahrs, die Einstiegsprämie sank deutlich von 6500 £ auf 2500 £, wobei 112 Spieler Geld bekamen statt nur 64 wie im Jahr zuvor.

Hauptrunde 
Im Barbican Centre in York traten in diesem Jahr nur noch 32 Spieler an. Davor hatte das gesamte Turnier mit 128 Spielern dort stattgefunden.

Turnierplan 
16 Spieler waren aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung gesetzt. Ihre 16 Erstrundengegner mussten sich zuvor in der Qualifikation durchsetzen. Der Matchmodus hatte sich nicht geändert, alle Spiele bis zum Halbfinale wurden auf 6 Gewinnframes gespielt (Best of 11). Das Endspiel gewann, wer zuerst 10 Frames für sich entscheiden konnte (Best of 19).

Bereits in Runde 1 schieden 5 Spieler der 8 topgesetzten aus, darunter Titelverteidiger Zhao Xintong. Mit Judd Trump und Kyren Wilson verabschiedeten sich zwei weitere Favoriten in Runde 2. Ronnie O’Sullivan, Weltmeister und Nummer 1 der Weltrangliste, kam als einziger ins Viertelfinale, unterlag dann aber überraschend deutlich mit 0:6 gegen Ding Junhui. Im Duell der Qualifikanten besiegte der Chinese Tom Ford und zog ins Finale ein.

Jack Lisowski hatte mit nur 4 abgegebenen Frames die Vorschlussrunde erreicht. Mit 4 Centurys in Folge hatte er sich den Viertelfinalsieg gegen Shaun Murphy gesichert. Im Halbfinale ging er wiederholt in Führung, musste gegen Mark Allen aber trotzdem in den Decider. Den erkämpfte sich der Nordire, als Nummer 9 inzwischen der bestplatzierte Spieler im Turnier, und wurde damit der zweite Finalist.

Finale 
Für Ding Junhui war es bereits das vierte UK-Championship-Finale, dreimal zuvor hatte er gewonnen. Sein Sieg 2019 war auch sein letztes Endspiel gewesen und inzwischen war er in der Weltrangliste bis auf Platz 38 gefallen. Ein 6:0-Sieg über den Weltranglistenersten Ronnie O’Sullivan im Viertelfinale bewies aber seine Rückkehr zu Bestform. Mark Allen kam mit der Empfehlung des Turniersiegs bei den Northern Ireland Open nach York. 2011 und 2018 hatte er schon einmal das Finale der UK Championship erreicht, aber beide Male verloren.

Der Nordire hatte den schlechteren Start, nach 0:2 konnte er zwar verkürzen, dann zeigte Ding aber das starke Spiel der Vorrunden und zog unter anderem mit drei Century-Breaks auf 6:1 davon. Allen verkürzte aber vor der Pause noch auf 2:6 und nahm den Schwung mit in den Abend. Er holte Frame um Frame auf, zog vorbei und ging in Führung. Nachdem er mit 7 gewonnenen Frames in Folge 8:6 vorne lag, gelang Ding erstmals wieder ein Framegewinn. Doch obwohl es sein viertes Century gewesen war, änderte es nichts mehr. Allen gewann die nächsten beiden Frames und mit 10:7 holte er sich den Titel. Es war sein insgesamt 16. Profititel und nach dem Masters 2018 der zweite bei einem der drei großen Triple-Crown-Turniere.

Qualifikation 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt, ihre 16 Herausforderer wurden über die Qualifikation ermittelt. Alle 130 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. Weitere 14 Spieler wurden von der WPBSA bestimmt. Dabei kamen neben den ersten drei Turniersiegern der Q Tour 2022/23 und den unterlegenen Finalisten der letzten WSF-Turniere vor allem Nachwuchsspieler aus den vier Verbänden des Vereinigten Königreichs zum Zug.

Die 4 Qualifikationsrunden fanden vom 5. bis 10. November 2022 im Ponds Forge in Sheffield statt. Alle Runden wurden im Best-of-11-Modus gespielt (6 Gewinnframes).

Runde 1 
64 Spieler (Platz 81–130 der Weltrangliste + WPBSA-Amateurspieler). Die Begegnungen fanden am 5. und 6. November 2022 in vier Sessions statt.

|}

Runde 2 
64 Spieler (Platz 49–80 der Weltrangliste gegen die Gewinner der ersten Runde). Die Begegnungen fanden am 6. und 7. November 2022 in vier Sessions statt.

|

|}
|}

Runde 3 
64 Spieler (Platz 17–48 der Weltrangliste gegen die Gewinner der zweiten Runde). Die Begegnungen fanden am 7. und 8. November 2022 in vier Sessions statt.

|

|}
|}

Runde 4 
32 Spieler (Gewinner der dritten Runde gegeneinander). Die Begegnungen fanden am 9. und 10. November in zwei Sessions pro Tag statt.

|

|}
|}

Century-Breaks

Hauptturnier 
16 Spielern gelangen in der Hauptrunde Breaks von 100 oder mehr Punkten, insgesamt gab es 50 Century-Breaks.

Qualifikation 
47 Spieler erzielten in den ersten vier Turnierrunden zusammen 74 Century-Breaks. 144 Punkte am Stück von Cao Yupeng bedeuteten das höchste Break im gesamten Turnierverlauf und brachten dem Chinesen eine Zusatzprämie von 15.000 £.

Quellen

Weblinks 
 2022 UK Championship bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in York